Le terme carte blanche peut signifier « avoir pleins pouvoirs » (notion de chèque en blanc, chèque déjà signé, mais dont le montant est laissé libre, "en blanc"). Il peut aussi renvoyer à :

 écrit ou dessiné
 Carte blanche, une des anciennes collections de Dupuis en référence de Carte blanche à…
 Carte blanche, un roman de la série littéraire James Bond écrit par Jeffery Deaver
 Carte blanche, une rubrique rédactionnelle du journal Spirou

 sonore
 Carte blanche, un album de musique par Rachid Taha
 Carte Blanche, un duo de musique électronique signé sur le label Ed Banger Records composé de DJ Mehdi et de l'artiste Riton
 Carte Blanche, un album de musique par DJ Snake

 audiovisuel
 Carte blanche à..., une émission de télévision de divertissement diffusée sur France 2
 Carte blanche, un film de Jacek Lusiński sorti en 2015
 Carte blanche (2011), un film documentaire de Heidi Specogna (1959-)

Notes et références